Дью́и () — фамилия.

Известные носители:
 Дьюи, Джон (1859—1952) — американский философ.
 Дьюи, Джон Фридерик (род. 1937) — британский геолог.
 Дьюи, Джордж (1837—1917) — адмирал ВМС США.
 Дьюи, Дуэйн Эдгар (1931—2021) — американский морской пехотинец, герой Корейской войны.
 Дьюи, Дэвис Рич (1858—1942) — американский экономист.
 Дьюи, Мелвил (1851—1931) — американский библиотекарь.
 Дьюи, Томас Эдмунд (1902—1971) — 51-й губернатор штата Нью-Йорк.
 Дьюи, Честер (1784—1867) — американский ботаник.

Топоним

См. также 
 Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир
 Дью
 Дьюри

Примечания